Lens je lahko:
 ime več krajev:
 Lens, kraj v belgijski provinci Hainaut,
 Lens, kraj v francoskem departmaju Pas-de-Calais,
 Lens, kraj v švicarskem kantonu Valais/Wallis;
 Lens (navadna leča), rod rastlin iz družine metuljnic;
 LENS, kratica za selektivno lasersko varjenje;

glej tudi 
 Louis Lens, belgijski vrtnar,
 Racing Club de Lens, francoski nogometni klub, doma iz Lensa.